Боротес има више значења:

 Боротес (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Боротес, Баротес де Абахо (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику